Падерборн:

 Падерборн — город в Германии, расположенный на северо-востоке земли Северный Рейн — Вестфалия.
 Падерборн — район в Германии. Центр района — город Падерборн. 
 Падерборн 07 — спортивный клуб из немецкого города Падерборн.
 Падерборн, Оливер фон — католический церковный деятель XIII века.